Кулер — система охолодження в електронній та комп'ютерній техніці.
 Кулер — пристрій для розливу, дозування питної води.